Yoffe ist der Familienname folgender Personen:

 Alisa Yoffe (* 1987), usbekische Künstlerin
 Boris Yoffe (* 1968), russischer Komponist